Сезон 1924/25 стал для «Манчестер Юнайтед» 29-м сезоном в Футбольной лиге и третьим сезоном после выбывания во Второй дивизион. «Юнайтед» завершил сезон на 2-м месте во Втором дивизионе, заслужив право вернуться в Первый дивизион.

Второй дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1924/25 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1924/1925
Манчестер Юнайтед